Ryzyko (część 3) – trzeci komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza są Władysław Krupka, Krzysztof Pol i Romuald Tejszerski, a rysunków Zbigniew Sobala. Jest to trzecia część historii składająca się z trzech komiksów o tym samym tytule.

Fabuła komiksu 

Po zeznaniach członków bandy, akcja poszukiwawcza jej szefa zostaje nagłośniona przez prasę, radio i telewizję. Szef opuszcza Warszawę, udając się po kolei do różnych miast Polski, próbując tym samym zmylić grupę pościgową. Podejmuje nieudaną próbę, nielegalnego przekroczenia granicy polsko-niemieckiej. Następnie odwiedza kolejne miasta Zieloną Górę i Kraków. Kapitan Żbik wraz z porucznik Olą udają się do Krakowa. Szef ciągle uciekając, udaje się na Mazury tym razem śledzony już przez milicję. Tu dzięki sprawnej akcji MO zostaje w końcu złapany i aresztowany.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1967 – "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 2015 – "Ongrys"

Bibliografia 

 W. Krupka, K. Pol, R. Tejszerski Z. Sobala: Ryzyko Warszawa: Sport i Turystyka, 1967.
 W. Krupka, K. Pol, R. Tejszerski Z. Sobala: Ryzyko. Szczecin: Ongrys, 2015.

Kapitan Żbik